Alte Ziegelei steht für:

 Bauwerke:
 Alte Ziegelei (Mainz)
 Alte Ziegelei (Niederwürschnitz)
 Alte Ziegelei (Wiesbaden)
 Alte Ziegelei Degenershausen bei Wieserode, Sachsen-Anhalt
 Alte Ziegelei Röbel/Müritz
 Alte Ziegelei Westerholt an der Moor-Route, Niedersachsen

 Orte:
 Alte Ziegelei (Calau), Wohnplatz im Ortsteil Werchow, Stadt Calau, Landkreis Oberspreewald-Lausitz, Brandenburg
 Alte Ziegelei (Drebkau), Wohnplatz im Ortsteil Schorbus, Stadt Drebkau, Landkreis Spree-Neiße, Brandenburg
 Alte Ziegelei (Heideblick), Wohnplatz im Ortsteil Gehren, Gemeinde Heideblick, Landkreis Dahme-Spreewald, Brandenburg
 Alte Ziegelei (Ludwigslust), Wohnplatz von Ludwigslust, Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern
 Alte Ziegelei (Mühlberg/Elbe), Wohnplatz im Ortsteil Martinskirchen, Stadt Mühlberg/Elbe, Landkreis Elbe-Elster, Brandenburg
 Alte Ziegelei (Vielitzsee), Wohnplatz im Ortsteil Vielitz, Gemeinde Vielitzsee, Landkreis Ostprignitz-Ruppin, Brandenburg
 Alte Ziegelei (Zierow), Wohnplatz von Zierow, Landkreis Nordwestmecklenburg, Mecklenburg-Vorpommern